Rue de la Fontaine et Rue Fontaine sont odonymes des pays francophones.

Fréquence 
En France, il s'agit du  de voie le plus courant, après la rue du Stade et avant la  ; selon La Poste, il en existe plus de 2 300.

Voies 
Rue de la Fontaine et Rue Fontaine peuvent faire référence à :
En Belgique 
 La Rue Sur-la-Fontaine à Liège

 France
 l'ancienne Rue Fontaine (Paris), devenue rue Pierre-Fontaine depuis 2004. ;
 la rue Jean-de-La-Fontaine au Mans
 la rue Jean-de-La-Fontaine à Nantes
 la rue Jean-de-La-Fontaine à Niort
 la rue Jean-de-La-Fontaine à Paris
 La rue Pierre-Fontaine à Paris
 La Rue de la Fontaine-au-Roi
 La Rue de la Fontaine-à-Mulard
 La Rue de la Fontaine-du-But
 La Rue de la Fontaine (Saint-Malo)
 La Rue de la Fontaine (Paris, ancienne)

Film 
 Rue Fontaine, un court métrage français.

Références 

Fontaine Rue
Homonymie de titre